Puede referirse a:
 Calogero Maurici (1971-), compositor francés de origen siciliano.
 Jean Calogero (1922-2001), pintor impresionista siciliano.